Fúrmanovo (en rus: Фурманово) és un poble de la República de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 97 habitants. Pertany al districte rural de Saki. Fins al 1948 la vila es deia Mamut-Bai.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea